Кацев, Кацав, Кацов, Кацевман — фамилия еврейского происхождения,означающая на идише и иврите мясник (קצב).

Кацев, Кацов также может быть производным от Кац.

Не связана с немецко-шведским дворянским родом фон Кацов или с болгарской фамилией Кацов.

Известные носители 
 Кацев, Роман Лейбович — настоящая фамилия французского писателя Ромен Гари.
 Кацев, Александр Самуилович (род. 1946) — литературный критик.
 Кацев, Владимир Зеликович (1929—2013) — казахстанский архитектор.
 Кацев, Иосиф Лейбович — физик.
 Кацев, Григорий Александрович (род. 1953) — поэт-бард.
 Кацов, Геннадий Наумович (род. 1956) — радиo- и телеведущий.
 Кацав, Моше — седьмой президент Израиля. Настоящее имя Муса Гасаб, что на фарси тоже означает мясник.
 Кацев, Роман (более известен под псевдонимом Ромен Гари; 1914—1980) — французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссёр, военный, дипломат.